El Dia dels Màrtirs és un dia oficial anual celebrat per algunes nacions per a saludar el martiri dels soldats que van perdre les seves vides defensant la sobirania de la nació. La data real pot variar d'un país a un altre. Se celebren en aquests països;

 Afganistan
 Armènia
 Azerbaidjan
 Bangladesh
 Burkina Faso
 Emirats Àrabs Units
 Eritrea
 Índia
 Jammu i Caixmir (Índia)
 Líban
 Líbia
 Madagascar
 Malaui
 Malàisia
 Mizoram (Índia)
 Myanmar
 Nepal
 Pakistan
 Panamà
 São Tomé i Príncipe
 Síria
 Sudan del Sud
 Togo
 Tuníssia
 Turquia
 Uganda
 Vietnam
 Xina

Referències 

Dies commemoratius